Broussilov (masculin ; ) ou Broussilova (féminin ; ), également Broussiloff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Patronymes 

 Alexeï Broussilov (1853-1926), général russe
 Gueorgui Broussilov (1884-1914), navigateur et explorateur russe
 Lev Broussilov (1832-1909), amiral russe

Homonymie de patronyme
Patronyme russe